Guy Besse (1919-2004), philosophe et homme politique français
 Guy Besse (1926-2017), homme politique français